Il singolare del torneo di tennis Washington Star International 1976, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Jimmy Connors che ha battuto in finale Raúl Ramírez 6-2, 6-4.

Teste di serie 

 Brian Teacher (primo turno)

  Jimmy Connors (Campione)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Washington Star International 1976